Строфа́дес (Строфады, ), прежде Плоты ( «Плавучие острова») — острова в Ионическом море. Принадлежат Греции. Находятся в 51 километре к юго-западу от мыса Катаколон на Пелопоннесе и в 51 километре к югу от мыса Ераки на острове Закинфе. В группу входят два острова — Стамфанион и Арпия. Административно входят в общину (дим) Закинтос в периферийной единице Закинтос в периферии Ионических островах. Население 1 житель по переписи 2011 года.

По преданию крылатые сыновья Борея и Орифии, аргонавты Зет и Калаид преследовали гарпий до островов Строфадес, где повернули назад. Отсюда название от  «поворачивать». По Вергилию Эней нашёл здесь гарпий по пути с Крита в Италию. Данте Алигьери упоминает этот эпизод в «Божественной комедии».

Назывались также Строфадия () и Стримвали (). На островах находились виноградники, принадлежавшие жителям Кипарисии в Месинии.

На острове Стамфанионе находится укреплённый Строфадский монастырь, основанный в первой половине XIII века никейским императором Феодором I Ласкарисом. В монастыре принял постриг и был похоронен Дионисий Закинфский (1547—1622). 18 ноября 1997 года монастырь частично разрушен землетрясением. В монастыре живёт отшельник. Острова подчиняются монастырю Дионисия Закинфского Закинфской митрополии Элладской православной церкви.

Входят в Национальный морской парк Закинфа.

Острова покрыты редким маквисом. Являются важным местом гнездования для морских и перелётных птиц, в том числе для средиземноморского буревестника.

Население

Примечания 

Ионические острова